Vepsä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vepsä (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Vepsä (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Vepsä (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar